Ingusetio puede designar:

 a los naturales de Ingusetia, una república caucásica habitada mayoritariamente por los ingusetios;
 al idioma ingusetio, una lengua caucásica hablada principalmente en Ingusetia y Chechenia.